Прери Вју има више значења:
 Прери Вју (Тексас)
 Прери Вју (Канзас)